Bonapartesaurus rionegrensis ("lagarto de José Fernando Bonaparte") es una especie de dinosaurio ornitópodo hadrosáurido saurolofino y única conocida del género extinto Bonapartesaurus que vivió a durante el Cretácico Superior, entre el Campaniense y el Maastrichtiense, hace aproximadamente 70 millones de años en lo que es hoy Sudamérica.

Descripción 
El holotipo MPCA-Pv SM2/1-71, consta de un esqueleto parcial que incluye 4 vértebras dorsales, un sacro completo , 8 vértebras caudales anteriores, 9 vértebras caudales mediales, 2 bloques con 5 vértebras caudales mediales cada uno, 18 arcos hemales, 3 costillas dorsales, un fragmento distal del lámina escapular derecha, un fragmento distal del húmero izquierdo, un cúbito izquierdo, ilión derecho, un pubis izquierdo casi completa, fragmentos distales de ambos isquiones, ambos fémures, tibias, y fíbulas, un astrágalo izquierdo, un calcáneo derecho, un pie izquierdo articulado casi completo y dos bloques con tendones. Todo el material presente fue extraído del sitio Salitral Moreno de la provincia de Río Negro en el sur de Argentina, del miembro inferior de la Formación Allen, la cual data del Cretácico superior.

Bonapartesaurus se caracteriza por la siguiente combinación de caracteres única:
Proporción entre la altura de las espinas neurales, sacros y del centrum superior a 3,5; espinas neurales de la parte anterior de las vértebras caudales extremadamente larga, entre tres y medio y cuatro veces la altura del cuerpo y uniformemente la expansión distal; un proceso preacetabular ligeramente flexionado ventralmente, con el ángulo mayor de 150°; la relación entre la máxima profundidad dorsoventral del extremo posterior del proceso preacetabular dorsoventral y la distancia desde el pedúnculo púbico al margen dorsal del hueso ilíaco inferior a 0,50; la proporción entre la altura y longitud dorsoventral anteroposterior de la lámina ilíaca 0.8 o superior; perfil lateral asimétrico del proceso supraacetabular; la porción posterior del proceso postacetabular mediolateral notablemente más gruesa como resultado de la torsión dorsomedial del proceso postacetabular; una cresta cnemial expandida anteriormente limitada al extremo proximal de la tibia; y la superficie articular del astrágalo para el maléolo interno de la tibia moderadamente expandido medialmente, articulándose con solo una parte de la superficie ventral del maléolo interno tibial.

En 2021, se reportaron tres patologías en el espécimen holotipo: dos vértebras de la cola fracturadas pero curadas y un tumor en el segundo hueso metatarsiano.

Descubrimiento e investigación 
Los restos fueron excavados por el paleontólogo argentino Jaime Powell y colaboradores en 1984 y descrito por el mismo en 1987, donde identificó el holotipo de Bonapartesaurus como un posible "Lambeosaurinae indeterminado", comparándolo principalmente con los géneros Hypacrosaurus y Barsboldia por las espinas neurales de gran tamaño.

En 2010, Rubén D. Juárez Valieri y su equipo de trabajo, erigieron un nuevo género y especie de hadrosáurido llamado Willinakaqe salitralensis a partir de distintos materiales encontrados en 2 distintas localidades, Salitral Moreno e Islas Malvinas, de la Formación Allen, que se encuentran, en su mayoría, bajo el resguardo de la colección del Museo Provincial Carlos Ameghino, donde el espécimen trabajado por Powell hace unos años, fue considerado como el paratipo de este nuevo género, además del holotipo de Lapampasaurus como material atribuido a W. salitralensis proveniente de la segunda localidad y resguardado en el Museo Provincial de Historia Natural, en la provincia de La Pampa.

Posteriormente la paleontóloga española Penélope Cruzado-Caballero y su homólogo argentino Rodolfo Coria revisaron el material atribuido al género Willinakaqe en 2016, donde concluyeron que los fósiles pueden representar más de un taxón de hadrosáurido y que las características usadas en la diagnosis no tendrían validez. Asimismo, el espécimen holotipo no se conserva en buen estado además de estar incompleto, y por lo tanto no es diagnóstico, degrandándolo al estatus de "Hadrosauridae indeterminado" y convirtiendo a Willinakaqe salitrensis en un nomina vana.

En 2017 Cruzado-Caballero y Powell reasignan el paratipo principal de W. salitralensis a su propio género y especie, Bonapartesaurus rionegrensis, convirtiendo al primero en una quimera de diferentes hadrosáuridos, y por ende, en un nombre inválido.

Clasificación 
El análisis filogenético de Bonapartesaurus sigue la definición de Paul Sereno para Hadrosauridae de 1998, además de usar la clasificación antigua de Hadrosaurinae (antes del consenso de Prieto-Márquez en 2010), donde se incluyen a todos los hadrosáuridos no crestados junto con el género fragmentario Hadrosaurus dentro de la misma subfamilia. Asimismo, se le coloca dentro de la tribu Saurolophini, siendo más derivado que Prosaurolophus, pero más basal que Saurolophus spp., contrastando con la clasificación tentativa de Willinakaqe dentro de la tribu Kritosaurini. 

Por otra parte, en el análisis se incluyen las especies Gryposaurus incurvimanus y Edmontosaurus saskatchewanensis, las cuales fueron reasignadas con anterioridad a Gryposaurus notabilis y Edmontosaurus annectens respectivamente como sinónimos más modernos. 

En 2022 una revisión de los hadrosáuridos de finales del Cretácico de la Patagonia reasigna a Bonapartesaurus a  Kritosaurini, clasificación inicial de Willinakaqe, en un nuevo clado de hadrosáuridos sudamericanos compuesto por el nuevo taxón, Huallasaurus, Bonapartesaurus y Secernosaurus.

Filogenia
El siguiente cladograma está basado en el análisis filogenético de Cruzado-Caballero & Powell en 2017, las relaciones con Lambeosaurinae, así como con Hadrosauroidea no son mostradas.

{{clade| style=font-size:100%;line-height:100%
|label1=Hadrosaurinae / Saurolophinae
|1={{clade
   |1=
   |2={{clade
      |1=
      |2={{clade
         |1={{clade
            |1=Kerberosaurus manakini
            |2={{clade
               |1=Shantungosaurus giganteus
               |2={{clade
                  |1=Edmontosaurus regalis
                  |2= }} }} }}
         |2= }} }} }} }}

A continuación se representa el árbol filogenético realizado por el estudio de Rozadilla et al. de 2022 en que se describieron a los hadrosáuridos Kelumapusaura y Huallasaurus, incluyendo también a Bonapartesaurus. El análisis filogenético recupera un nuevo clado de hadrosáuridos sudamericanos compuesto por Kelumapusaura machi, Huallasaurus australis, Bonapartesaurus rionegrensis y Secernosaurus koerneri''. El nuevo clado sudamericano está tentativamente anidado entre Kritosaurini y está respaldado por varios rasgos, incluido un ilion con una cresta subhorizontal que separa la muesca preacetabular del pedículo púbico, una cresta longitudinal en la superficie dorsal del proceso postacetabular, y un extremo distal torcido del proceso postacetabular. La recuperación de un clado monofilético de hadrosáuridos sudamericanos indica que la historia de los hadrosáuridos en las masas terrestres de Gondwana está lejos de comprenderse bien, y los nuevos descubrimientos pueden cambiar la imagen actual de la taxonomía y las relaciones filogenéticas de los dinosaurios de pico de pato del sur.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Saurolophinae
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de América del Sur
Animales extintos descritos en 2017